Un sector urbano es una porción diferenciada de un núcleo poblacional que cuenta con una tipología de época o construcción similar, o es conocida y nombrada de una manera particular por cualquier otra causa. 

Es decir, es una unidad de población más pequeña que una entidad de población o un núcleo de población.

Lista de sectores urbanos 

Madrid

Todos pertenecen al mismo núcleo y entidad de población (Madrid)

Referencias 

Barrios